Der Peugeot Italian Open 1991 waren ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Rom. Er war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 6. bis 12. Mai 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Rom